Feilchenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Feilchenfeld (1827–1910), deutscher Rabbiner
 Isidor Feilchenfeld, Pseudonym von Erwin Heinrich Bauer (1857–1901), deutschbaltischer Schriftsteller und Journalist
 Max Feilchenfeld (1852–1922), Bankier der österreichischen Donaumonarchie
 Walter Feilchenfeld-Fales (1896–1953), deutscher Pädagoge und Philosoph
 Werner Feilchenfeld (1895–1985), deutscher Unternehmensberater

Siehe auch:
 Feilchenfeldt